Poda
Poda (computação)
Poda (Sjenica) - localidade na Sérvia

Desambiguação